Ciclone tropical — furacão com ventos máximos sustentados (em 1 minuto) superiores a 120 km/h, situados no Atlântico norte ou no Pacífico nordeste
Ciclone tropical atlântico
Ciclone tropical do Pacífico
Ciclone tropical anular

Outros 
 Huracán (mitologia) — deus da mitologia maia
 Capitão Furacão — programa de TV infantil brasileiro exibido entre 1965 a 1968
 Furacão 2000 — equipe de som, produtora e gravadora que produz coletâneas e shows de Funk
 The Hurricane — filme estadunidense dirigido por Norman Jewison, lançado em 1999
 Athletico Paranaense - equipe brasileira de futebol

Desambiguação